Anders Eklund:

 Anders Eklund (1763–1802), svensk konstnär.
 Anders ”Lillen” Eklund (1957–2010), svensk boxare
 Anders Eklund (brottsling) (född 1965), en svensk mördare som dömts för morden på Engla Juncosa Höglund och Pernilla Hellgren
 Anders Eklund (redaktör), svensk serieskapare och redaktör